Санта Марија Нијевес има више значења:

 Санта Марија Нијевес (Марискала де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Нијевес (Сан Хуан Киотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику